Raga kan syfta på:

 Raga, grundformen för klassisk indisk musik
 Raja (ort i Sydsudan)
 Pentecost, ö i Vanuatu